Хершајд може бити:

 Хершајд (Северна Рајна-Вестфалија), општина у округу Меркиш, у њемачкој покрајини Северна Рајна-Вестфалија.
 Хершајд (Рајна-Палатинат), општина у округу Вулканајфел, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.